Стафилово — название нескольких населённых пунктов:
 Стафилово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Стафилово — деревня в Приволжском районе Ивановской области.